Miholjević est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1938), acteur croate ;
 Hrvoje Miholjević (né en 1979), coureur cycliste croate ;
  (née en 1969), actrice croate ;
 Vladimir Miholjević (né en 1974), coureur cycliste croate.

Notes et références